Долбёшкин — русская фамилия. Известные носители:

 Долбёшкин, Борис Иезекилевич (1897–1938) — российский диптеролог.
 Долбёшкин, Пётр Лукич (1912-1943) — капитан Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943).